Yukiya Uda (japanisch , Uda Yukiya; * 6. August 2001 in Chōfu, Präfektur Tokio) ist ein japanischer Tischtennisspieler. Nach einem Finalsieg über Tomokazu Harimoto wurde er 2020 japanischer Meister. Außerdem holte er Gold im Doppel bei den Asienmeisterschaften 2021 und sicherte sich insgesamt sechs Medaillen bei Jugend-Weltmeisterschaften. Ab der Saison 2022/23 spielt er für den deutschen Bundesligisten TSV Bad Königshofen. Bereits von 2017 bis 2019 spielte er in der 2. Bundesliga bei TTC Grünweiß Bad Hamm.

Turnierergebnisse

Vereine 
 2017–2019: TTC Grünweiß Bad Hamm
 2019–2020: Kinoshito Meister Tokyo
 2020–2022: Ryukyu Asteeda
 seit 2022: TSV Bad Königshofen

Weblinks 

 Yukiya Uda Spielerprofil auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch) (abgerufen am 3. Juli 2022)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Japan)
Tischtennisspieler (TSV Bad Königshofen)
Asienmeister (Tischtennis)
Japaner
Geboren 2001
Mann